Saint-Sébastien kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Sébastien, Creuse, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Sébastien-de-Morsent, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Sébastien-de-Raids, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Sébastien-sur-Loire, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire,

Kanada 

 Saint-Sébastien (kommun i Kanada, Québec, Montérégie), 
 Saint-Sébastien (kommun i Kanada, Québec, Estrie),

Se även
 San Sebastián 
 San Sebastiano 
 Sankt Sebastian 
 São Sebastião, São Paulo – Brasilien
 Sebastian

Robotskapade Kanadaförgreningar